Вів'є́-ле-Лаво́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 29 км на схід від Тулузи, 45 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 117 осіб у працездатному віці (15-64 років) 101 була активна, 16 — неактивні (показник активності 86,3%, у 1999 році було 76,2%). З 101 активної працювало 89 осіб (44 чоловіки та 45 жінок), безробітних було 12 (9 чоловіків та 3 жінки). Серед 16 неактивних 4 особи були учнями чи студентами, 3 — пенсіонерами, 9 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 75 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 207,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вів'є-ле-Лавор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн